Imię i nazwisko Václav Havel nosili lub noszą m.in.:
 Václav Havel (1936–2011) – czeski pisarz i działacz antykomunistyczny, ostatni prezydent Czechosłowacji i pierwszy prezydent Czech
 Václav Havel (1920–1979) – czechosłowacki kajakarz, medalista olimpijski z 1948
 Václav Havel  (ur. 1927) – czeski matematyk